Эскадренные миноносцы типа «Турвиль» (во Франции классифицируются как фрегаты и противолодочные корабли) — боевые корабли военно-морских сил Франции. Всего было построено три таких корабля, из которых по состоянию на 2012 год в строю только один. Названы в честь адмирала Анна де Турвиля. Оснащены многочисленными радарами и сонарами для отслеживания надводных, подводных и воздушных целей. Вооружены противокорабельными ракетами типа «Эксосет», торпедами типа L5 и зенитно-ракетным комплексом «Кроталь». Могут нести на своём борту два вертолёта Lynx WG13.

Примечания

Литература 
 Conway’s All the world’s fighting Ships 1947—1995

Турвиль
Турвиль